Hebridy mohou být:

 Hebridy – dvě souostroví ležící na severu Skotska:
 Vnitřní Hebridy – část souostroví ležící blíže pevniny Velké Británie. Také samosprávná jednotka.
 Vnější Hebridy – část souostroví oproti Vnitřním Hebridám leží o poznání dále od pevniny Velké Británie.

 Nové Hebridy – souostroví a koloniální označení současného státu Vanuatu

Související články 
 Skotsko